

Любнув — село в гміні Оборники-Шльонські Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Любнув — село в гміні Зембіце Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Любнув — село в гміні Покуй Намисловського повіту Опольського воєводства